Nova TV je prva hrvatska komercijalna televizija s nacionalnom koncesijom koja je s emitiranjem počela 2000. godine, a od 2018. u vlasništvu je medijske korporacije United Group koja je u većinskom vlasništvu BC Partnersa. Tijekom djelovanja Nova TV razvila se u respektabilni subjekt u medijskom i gospodarskom prostoru Hrvatske te je od 2010. nositelj nove koncesije na sljedećih 15 godina. 

U desetogodišnjoj tradiciji Nova TV d.d. postavila je temelje moderne televizije na ovim prostorima, razvila niz formata lokalne produkcije i stvorila utjecajan i neovisan informativni program te otvorila vrata tržištu lokalnih nezavisnih produkcija i oglašivačkoj industriji. Uz opći kanal Nova TV od 2011. emitira i specijalizirani kanal Doma TV.

Nagrade 

Tijekom godina Nova TV bila je inovator na tržištu u programskom i tehničkom smislu te je za svoj rad primila brojne nagrade poput Večernjakovog ekrana 2007. (najbolji TV magazin 'Istraga', najbolja originalna TV emisija 'Kviskoteka', najbolja TV serija 'Naša mala klinika', najbolji jingl 'Zuhra light
show', najbolja muška i ženska uloga u seriji), 2008. (najbolja serija 'Naša mala klinika', najbolji TV magazin 'Istraga, najbolja muška i ženska TV osoba) te VIDI web top 100 nagradu 2008. za najinovativniju televiziju u Hrvatskoj i VIDI 2009. za najbolji mobilni internetski portal. 

U 2010. Nova TV je nagradom Miko Tripalo nagrađena za promicanje demokracije, slobode medija i ljudskih prava u svom informativnom programu programu te osvojila Media Prix za najgledanije reality show Farma i humorističnu seriju Lud, zbunjen, normalan.

Nova TV 
Nova TV počela je emitirati program 28. svibnja 2000. kao prva hrvatska komercijalna televizija s nacionalnom koncesijom i ubrzo postala vrlo popularna među gledateljima.

Doma TV 
Doma TV je specijalizirani televizijski kanal za zabavu iz grupe Nove TV koji je s emitiranjem krenuo 2. siječnja 2011. U svojoj programskoj shemi Doma TV nudi televizijske premijere programa svjetske produkcije velikih američkih studija kao što su Warner Bros. i Sony, najpoznatijih europskih
produkcijskih kuća kao što su BBC, Mediaset, ITV (Granada) i RDF te hrvatsku domaću produkciju.

Doma TV donosi zabavu od igranog serijskog programa, zabavnih i lifestyle magazina, kulinarske emisije te najkvalitetniji dokumentarni i filmski program. Glavna urednica zabavnog kanala Doma TV je Zrinka Jankov.

Televizijski kanali 

 Nova TV – opći kanal, nacionalno DVB-T
 Doma TV – specijalizirani kanal, nacionalno DVB-T
 Mini TV – dječji kanal, kabel i IPTV
 Nova World – kanal za iseljeništvo, satelit i IPTV

Internet 

Internetsku grupu Nova TV trenutačno čini deset web portala.
 Novatv.hr – službeni portal Nove TV
 Dnevnik.hr – video news portal
 Domatv.hr – službena web stranica kanala Doma TV
 Zadovoljna.com.hr – ženski lifestyle portal
 Blog.hr – hrvatski blog servis
 Mojamini.tv – portal namijenjen najmlađima
 Gol.hr – športski portal
 Zimo.hr – internetski magazin
 Mojfaks.hr – portal za studente
 Oyo.dnevnik.hr – internet servis za gledanje video sadržaja na zahtjev

Vodstvo 

 Dražen Mavrić, predsjednik Uprave
 Zrinka Jankov, glavna urednica
 Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa

Izvori 

Hrvatske tvrtke